Шугуровка — топоним.

 Шугуровка (устаревшее название Урьяда) — река, правый приток реки Уфы
 Шугуровка — деревня, Пермский район, Пермский край, Россия
 Шугуровка — грузовая железнодорожная станция Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги
 Шугуровка — станция планируемого Уфимского наземного метро.